ТББ — многозначная аббревиатура:
 ТББ — Таллинский бизнес-банк
 ТББ — «Трудно быть богом»
 ТББ — тяжёлая бомбардировочная бригада

См. также 
 ТББФА — тетрабромбисфенол А
 — аббревиатура латиницей